Флаг муниципального образования Вельями́новское сельское поселение Туапсинского района Краснодарского края Российской Федерации — опознавательно-правовой знак, служащий официальным символом муниципального образования.

Флаг утверждён 16 января 2012 года решением Совета Вельяминовского сельского поселения № 135 и внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 7661.

Описание 
«Прямоугольное полотнище с отношением ширины к длине 2:3, воспроизводящее композицию герба Вельяминовского сельского поселения Туапсинского района в красном, белом, зелёном и жёлтом цветах».

Геральдическое описание герба гласит: «В червлёном поле — левая серебряная перевязь, обременённая попеременно зелёными четырьмя плодами и таковыми же тремя пучками листьев каштана съедобного, сложенными веерообразно на одном черенке (положенными сообразно щиту), сопровождаемая вверху справа тремя золотыми сложенными вместе (две накрест и одна в столб) палицами, имеющими на рукоятях вверху — шары, внизу — копейные наконечники; а внизу слева — серебряным дольменом, на котором сидит золотая норка».

Обоснование символики 

Вельяминовское сельское поселение получило своё наименование от Вельминовского укрепления, а позже поста, расположенных недалеко от устья реки Туапсе и названных в честь начальника Кавказской и Черноморской линии А. А. Вельяминова. Образованная рядом с укреплением одноимённая станица, позже селение в настоящее время вошла в состав города Туапсе, а административный центр поселения был перенесён в село Цыпка.

Красный цвет символизирует праздник, красоту природы и является основным цветом герба рода Вельяминовых. Красный цвет также аллегорически указывает на мужество и отвагу жителей поселения, проявленные в годы Великой Отечественной войны.

Поселение расположено в горной лесной зоне, севернее города Туапсе, вдоль реки Туапсе и её притоков, на что аллегорически указывает белая полоса.

Три положенных крестообразно палицы — элемент герба Алексея Александровича Вельяминова, в честь коего получило своё наименование поселение (дань уважения заслугам и подвигам великого военачальника).

Три пучка листьев и четыре плода каштана съедобного указывают на леса богатые деревьями каштана съедобного. Количество листьев на каждой ветке также аллегорически указывают на семь населённых пунктов в составе поселения. Плоды символизируют молодое поколение, надежду на него.

Каштан съедобный — символ настойчивости, выдержки и осмотрительности.

Достопримечательность поселения — дольмены, находятся в окрестностях населённых пунктов поселения и являются памятниками культуры и археологии.

Изображение золотой норки указывает на то, что выращивание норок в поселении дало толчок экономическому развитию поселения. Норка символизирует гармоничное сосуществование природы и деятельности человека, где в первую очередь звучит бережное отношение населения к окружающей среде. Норка также символизирует красоту, приспосабливаемость к окружающей среде, осторожность.

Проект 
В проекте флага, вынесенным на обсуждение главой Вельяминовского сельского поселения Туапсинского района Е. Н. Пащенко, вместо красного цвета полотнища был использован зелёный цвет, который символизирует красоту окружающей природы — поросшие разнообразными деревьями и кустами горные склоны поселения, надежду, возрождение, молодость.

Примечания 

Флаги с изображением булавы
Каштан в геральдике
Фауна в геральдике